La Liga Premier de Burkina Faso 2022-23 es la 61.ª edición de la Primera División de Burkina Faso. La temporada comenzó el 16 de septiembre de 2022 y terminará el 28 de mayo de 2023.

Equipos participantes 
 AS Douanes
 AS Police
 AS SONABEL
 ASEC Koudougou
 ASF Bobo-Dioulasso
 ASFA Yennenga
 Étoile Filante Ouagadougou
 Majestic FC
 Rahimo FC (P)
 Rail Club du Kadiogo (C)
 Réal du Faso (P)
 RC Bobo-Dioulasso
 Royal FC
 Salitas FC
 USFA Ouagadougou
 Vitesse FC

Desarrollo

Tabla de posiciones

Resultados 
* Jornada pendiente.

Goleadores

Véase también 
 Liga de Campeones de la CAF 2023-24

Referencias 

Fútbol en Burkina Faso
Fútbol en 2022
Fútbol en 2023
Burkina Faso en 2022
Burkina Faso en 2023